Medicare kan syfta på

Medicare (Australien)
Medicare (Kanada)
Medicare (USA)